Петро́в, Влади́мир Влади́мирович:
 Петров, Владимир Владимирович (1923—1994) — советский геоботаник, популяризатор науки.
 Петров, Владимир Владимирович (1921—?) — Герой Социалистического Труда.
 Петров, Владимир Владимирович (род. 1977) — кандидат на пост президента Украины (2019), политтехнолог, продюсер, блогер.
 Петров, Владимир Владимирович (1947—2017) — советский хоккеист, российский тренер, функционер..